Um nó balso pelo seio corrediço ou nó duplo é um nó usado geralmente por escaladores para transporte de pessoas e feridos por sistemas como a tirolesa. Suas alças são movediças podendo o indivíduo adaptá-las ao corpo conforme queira. Uma alça deve passar pelo peito à bandoleira e a outra pela cintura. Este nó distribui melhor o peso do corpo pela corda em caso de queda.

Outras ligações 
 Marinharia
 Náutica

Balso Pelo Seio Corrediço